

Arachnologie 
 Tangaroa, genre d'araignées aranéomorphes de la famille des Uloboridae ;
 Tangaroa beattyi, espèce d'araignées aranéomorphes de la famille des Uloboridae.

Astronomie 
 Tangaroa, cratère d'impact situé sur le satellite Triton de la planète Neptune.

Mythologie 
 Tangaroa, Dieu de la mer dans la mythologie māori.

Patronyme 
 Tangaroa Tangaroa (1921-2009), homme politique des îles Cook.